Vectron bezeichnet:

 Vectron Systems, einen Anbieter von Kassensystemen und Kassensoftware zur Vernetzung von Filialbetrieben
 Siemens Vectron, eine Lokomotivbaureihe von Siemens.